Андрей Виниус: Виниус, Андрей Денисович (1605—1652) — русский купец и заводчик голландского происхождения; отец Андрея Андреевича.
 Виниус, Андрей Андреевич (1641—1717) — русский государственный деятель; сын Андрея Денисовича.